Le tournoi de tennis d'Hyderâbâd est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Hyderabad du 7 au .

Sania Mirza remporte le simple dames. En finale, elle bat Alona Bondarenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hyderâbâd
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Hyderabad
2005 en Inde
Tennis en février 2005